Benario ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Benario (1868–1948), deutscher Bankier
 Herbert W. Benario (1929–2022), US-amerikanischer Altphilologe
 Olga Benario-Prestes (1908–1942), deutsche Kommunistin
 Rudolf Benario (1908–1933), deutscher Rechtsanwalt